Giuseppe Antonio Vincenzo Aldrovandini – compositore, insegnante e maestro di cappella italiano (1671-1707)
Pompeo Aldrovandini – incisore italiano (1677-1735)
Tommaso Aldrovandini – pittore italiano (1653-1736)
Aldrovandini – famiglia italiana di pittori